Парус (Изделие: 11Ф627) – серия руски (съветски) навигационни спътници с военно предназначение.

Спътниците „Парус“ са предназначени за осигуряването на космическа връзка и навигационни данни за всички подводни и надводни кораби на военноморските сили на Русия във всяка точка на Световния океан. Те са част от космическата навигационна система „Циклон-Б“, осигуряваща навигация и далечна двустранна радиовръзка с активна ретранслация през космоса на пододниците и надводните кораби във всяка точка на света. Разработва се от 1967, а е приета на въоръжение през 1976 г.

Нормалното изпълнение на конструкцията на спътника е цилиндрична форма на корпуса с диаметър от 2,035 метра и слънчеви панели, намиращи се на повърхността му. Теглото на спътника е 810 – 825 кг. Работната им орбита е с параметри 950 х 1005 км и наклон 82,9 грдуса. Жизненият цикъл на спътника е от 18 до 24 месеца.

Системата работи с шест спътника, разположени на 30 градуса един спрямо друг. Спътникът е подобен на американския Транзит.

През 1976 г. на базата на спътника „Парус“ е разработен гражданския вариант на навигационната система за нуждите на търговския флот, който е наречен „Цикада“.

Спътниците се извеждат на полярни орбити с наклон 82,9°, перигей 970 км и апогей 1200 км с помощта на ракета-носител Космос-3М.

Към май 2010 г. са осъществени 99 старта на спътници от тази серия. На 20 януари 2005 г. заедно със спътника „Парус“ е изведен в орбита и спътник „Университетски – Татяна“, а на 21 юли 2009 г., спътник „Стерх“ от системата КОСПАС-SARSAT. Последният старт на спътник от серията „Парус“ е осъществен на 27 април 2010 г.

Списък на стартовете

Вижте също 
 Транзит

Външни препратки 
 Информация за спътника 

Изкуствени спътници на СССР
Изкуствени спътници Космос